Скансориоптериги́ды  — семейство позднеюрских оперённых динозавров из клады манирапторов.

Одной из особенностей семейства является перепончатые крылья — летательный аппарат, неизвестный у других групп теропод, но присутствующий у птерозавров.

Описание 

Скансориоптеригиды являются одними из самых маленьких известных нептичьих динозавров. Известные молодые экземпляры вида Scansoriopteryx heilmanni были размером с домового воробья, около 16 см в длину, в то время как взрослый образец Epidexipteryx размером с голубя, около 25 см в длину (не считая хвостовые перья).

Типовой род Scansoriopteryx обнаружен в отложениях юрского периода в Китае (уезд Цзяньчан, провинция Ляонин на северо-востоке КНР, возраст около 169 млн лет). Первый представитель семейства, вид Scansoriopteryx heilmanni, был описан по остаткам молодой особи американским палеонтологом Стивеном Черкасом (Stephen A. Czerkas; The Dinosaur Museum, Blanding, Юта, США) и китайским коллегой Юань Чунси (Chongxi Yuan; Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Пекин, Китай) и выделен в монотипические род и семейство (Scansoriopterygidae). В 2008 году из юрских отложений Китая был описан Epidexipteryx hui, а в 2015 году — Yi qi.

Наличие перепончатых крыльев у скансориоптеригид не было общепринятым до 2019 года, когда был описан новый вид — Ambopteryx longibrachium. Этот образец подтвердил широкое распространение перепончатых крыльев у представителей семейства. Перепончатые крылья, поддерживаемые удлинёнными передними конечностями, вероятно, представляли собой недолговечный эволюционный эксперимент с летающим поведением, и оперённые крылья в конечном итоге стали предпочтительнее во время более поздней эволюции паравесов — обширной группы тероподовых динозавров, куда входят и скансориоптеригиды.

Этимология названия 
Название семейства происходит от родового названия Scansoriopteryx, образованного из латинского слова scandere («восходить», «подниматься») и греческого слова  («перо», «крыло»).

Филогения 
Существуют разные взгляды на филогению группы. 

Кладограмма по данным Xu et al., 2011:

Кладограмма по данным Cau et al., 2017:

Коладограмма по данным Lefèvre et al., 2017:

Существуют и версии, что скансориоптеригиды — сестринская группа Paraves или Oviraptorosauria.

Классификация 
По состоянию на 2017 год к семейству относили 3 вымерших монотипических рода:
 Род  (синоним — )
 
 Род 
 
 Род 
 

Ванг Мин и коллеги в 2019 году описали ещё 1 вымерший монотипический род:
 Род 
 

Таксономическое положение рода  с единственным видом  дискутируется. Он в 2014 году был исключён из семейства и определён напрямую в составе Paraves как таксон неясного систематического положения, но в 2017 году возвращён обратно.

Некоторые филогенетические исследования показывают, что к семейству могут относиться и другие роды, в частности Xiaotingia, Yixianosaurus и Pedopenna.

Сходство с птицами 
Выдвигались разные взгляды на систематическое положение группы. Scansoriopteryx можно отнести к древним птицам, потомкам архозавров (от более ранних архозавров типа лонгисквамы). У Scansoriopteryx обнаружили характерные для птиц анатомические особенности: удлинённые передние конечности, кости запястий в форме полумесяца, лапы, приспособленные для сидения на ветках. Перья, расположенные на передних и задних конечностях свидетельствуют о том, что он мог планировать в воздухе, перелетая между деревьями, а это, в свою очередь означает что полёт возник не «снизу вверх», когда наземные динозавры-тероподы начали летать, а «сверху вниз», когда архозавры обзавелись перьями, позволившими им короткое время планировать в воздухе. Неоднократно проводившиеся филогенетические анализы не подтверждают данную точку зрения.

Примечания 

Манирапторы
†